Калина може да се отнася за:

 Калина (Viburnum), род храстовидни растения;
 Калина (Област Видин), село в Област Видин, България;
 Калина (Област Добрич), село в Област Добрич, България;
 Калина (име), лично женско име.Името Калина носят:
 Калина Малина, псевдоним на Райна Иванова Радева-Митова, българска писателка
 Калина Сакскобургготска, дъщеря на Симеон Сакскобургготски
 Калина Тасева, българска художничка
Калина в средно-тракийските говори означава и втората сестра на съпруга. Например: Тя ми се пада калина. В село Обручище, Старозагорско, тази дума още се употребява с такова значение, макар и вече рядко.